Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Erica australis
 el nombre común de la planta Erica cinerea
 el nombre común de la planta '''''Erica vagans